Oberliga 1961/62 steht für:

 Fußball-Oberliga 1961/62
 Eishockey-Oberliga 1961/62
 DDR-Fußball-Oberliga 1961/62
 Handball-DDR-Oberliga (Männer) 1961/62
 DDR-Oberliga 1961/62 (Badminton)